|-
| 140601 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140602 - ||  || 14 octombrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 140603 - || 2001 UQ || 18 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 140604 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140605 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140606 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140607 - ||  || 17 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140608 - ||  || 17 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140609 - ||  || 17 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140610 - ||  || 19 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 140611 - ||  || 17 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140612 - ||  || 18 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140613 - ||  || 18 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140614 - ||  || 18 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140615 - ||  || 18 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140616 - ||  || 22 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140617 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140618 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140619 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140620 Raoulwallenberg ||  || 21 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140621 - ||  || 21 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140622 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140623 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140624 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140625 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140626 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140627 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140628 Klaipėda ||  || 20 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 140629 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140630 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140631 - ||  || 25 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140632 - ||  || 26 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 140633 - ||  || 26 octombrie 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 140634 - ||  || 16 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140635 - ||  || 16 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140636 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140637 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140638 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140639 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140640 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140641 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140642 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140643 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140644 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140645 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140646 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140647 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140648 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140649 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140650 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140651 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140652 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140653 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140654 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140655 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140656 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140657 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140658 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140659 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140660 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140661 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140662 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140663 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140664 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140665 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140666 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140667 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140668 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140669 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140670 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140671 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140672 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140673 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140674 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140675 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140676 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140677 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140678 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140679 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140680 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140681 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140682 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140683 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140684 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140685 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140686 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140687 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140688 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140689 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140690 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140691 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140692 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140693 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140694 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140695 - ||  || 17 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140696 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140697 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140698 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140699 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140700 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-